Тамаші () — місто в Угорщині.
 Тамаші () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Тамаші () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Тамаші.
 Тамаші () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Корбянка.